Stadionul Dinamo este o denumire de stadioane sportive, adesea asociate cu societățile sportive «Dinamo».

Stadionul Dinamo se poate referi la:

România
Stadionul Dinamo, București, România

Republica Moldova
Stadionul Dinamo (Chișinău), Republica Moldova
Stadionul Dinamo (Bender), Republica Moldova

Rusia
Stadionul Dinamo (Moscova)
Stadionul Dinamo (Barnaul)
Stadionul Dinamo (Briansk)
Stadionul Dinamo (Mahacikala)
Stadionul Dinamo (Sankt Petersburg)
Stadionul Dinamo (Stavropol)
Stadionul Dinamo (Vladivostok)

Germania
 Stadionul Glücksgas, Dresden, Germania (numit Dinamo în anii 1970)

Belarus
Stadionul Dinamo (Minsk), Belarus
Stadionul Dinamo (Brest), Belarus

Georgia
Stadionul Boris Paiciadze, Tbilisi, Georgia, cunoscut și ca Stadionul Dinamo

Ucraina
Stadionul Dinamo Lobanovski, Kiev, Ucraina
Stadionul Dinamo (Harkiv), Ucraina
Stadionul Dinamo (Odesa), Ucraina
Stadionul Dinamo (Dnipropetrovsk)

Uzbekistan
Stadionul Dinamo Samarkand, Samarkand, Uzbekistan